Slovo škorpion či anglicky scorpion může označovat:

 zástupce řádu štíři (Scorpionida)

hudba
 Scorpions – německá heavymetalová/hardrocková skupina

historie a válečnictví
 King Scorpion – anglické označení pro krále Štíra, panovníka Horního Egypta z tzv. 0. dynastie
 synonymum pro balistu, stroj na vrhání kamenných projektilů 
 přezdívka pro Samopal vzor 61
 Northrop F-89 Scorpion – americký proudový stíhací letoun
 Textron AirLand Scorpion – prototyp amerického lehkého bitevního letounu

literatura
 Škorpion (kniha) – kniha Anthonyho Horowitze
 Scorpion (komiks) – postava z komiksu Spider-Man

výpočetní technika
 Scorpion ZS-256 – osmibitový počítač kompatibilní se Sinclair ZX Spectrem
 Scorpion – programátorská skupina tvořená Patrikem Rakem a Milanem Matouškem

další
 Scorpion's WinCheater – česká databáze cheatů
 Škorpion (Star Trek) – epizoda seriálu Star Trek: Vesmírná loď Voyager

Odkazy

Reference

Externí odkazy